ПСФК Черноморец (Бургас) през сезон 2012/2013 година. Включва информация за всички мачове изиграни от отбора, за неговото ръководство и картотекирани играчи по време на кампанията.

Клубът

Ръководство

Треньорско ръководство

Трансфери

Привлечени 
 8  Румен Трифонов от ЦСКА (София)
 11  Даниел Младенов от Левски (София)
 14  Милчо Ангелов от Академия Черноморец
 18  Орелиен Нгейтала от  Сошо
 19  Станислав Дрянов от Академия Черноморец
 23  Педро Мендеш от  Докса Катокопия
 30  Лъчезар Балтанов от Левски (София)
 32  Исуф Уатара от  Ним Олимпик
 11  Венцислав Христов от Монтана (Монтана)
 92  Гаел Н'лундулу от  Лозана
 –  Живко Петков от Черноморец (Поморие)
 –  Петър Патев от Черноморец (Поморие)
 –  Михаил Георгиев от Черноморец (Поморие)
 –  Михаел Орачев от Академия Черноморец

Напуснали 
 7  Самвел Мелконян в  ФК Улис
 8  Лоривал Асис в  Кабала
 10  Костадин Дяков в Ботев (Пловдив)
 25  Радостин Кишишев (край на кариерата)
 31  Димитър Телкийски в Локомотив (София)
 92  Аатиф Шаешу в  Сивасспор
 93  Кристофър Уалембо (освободен)
 –  Живко Петков в Нефтохимик (Бургас) (наем)
 –  Петър Патев в Нефтохимик (Бургас) (наем)
 –  Михаил Георгиев в Нефтохимик (Бургас) (наем)

Привлечени 
 5  Тихомир Трифонов от Етър 1924
 15  Ванчо Траянов от Миньор (Перник)
 21  Александър Башлиев от Левски (София)
 39  Янис Юсеф от  Ел Харачи
 78  Лорис Арно от  ПСЖ

Напуснали 
 5  Николай Николов в Локомотив (София)
 8  Румен Трифонов в Локомотив (София)
 10  Венцислав Христов в Берое (Стара Загора)
 11  Даниел Младенов (освободен)
 23  Педро Мендеш (освободен)
 25  Пламен Димов в Левски (София)
 94  Яник Боли в  Зоря

Контроли

Лято 2012

Зима 2013

Програма

Официални мачове в А ПФГ

Официални мачове за купата на България

Крайно класиране

Статистика по футболисти

Топ 5 голмайстори

Външни препратки 
 Официален сайт на Черноморец Бургас
 Черноморец в footballdatabase.eu
 Черноморец в burgas24.bg

2012/13
Черноморец